Сан Армандо има више значења:

 Сан Армандо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Армандо, Доња Хулија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Армандо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Армандо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Армандо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Армандо (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Армандо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Армандо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику